В Гоа принимается большинство национальных телеканалов страны.

В ряде внутренних районов телевидение доступно по спутниковым антеннам.

Doordarshan (DD), национальная телекомпания, имеет два телеканала. В Гоа принимается большинство кабельных телеканалов - MTV, ESPN, Fox, Zee TV, ZEE Marathi, HBO, Star Plus, Star Movies, BBC, CNN, Tensports, AXN, Star World, Star News, Fashion TV, Sony, Set Max, SAB, Sahara One, Sahara News, Discovery Channel, National Geographic, Animal Planet, Channel X5 etc.

Из электронных СМИ с DTH программы доступны по Dish TV, Tata Sky и DD Direct Plus.

Гоа